Haehling ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Haehling von Lanzenauer (* 1939), deutscher Professor für Betriebswirtschaftslehre
 Heinrich Haehling von Lanzenauer (1861–1925) deutscher Theologe, Weihbischof in Paderborn
 Johann Haehling von Lanzenauer (* 1974), deutscher Kurator und Galerist

 Reiner Haehling von Lanzenauer (1899–1967), deutscher Theologe
 Raban von Haehling (* 1943), deutscher Althistoriker
 Reiner Haehling von Lanzenauer (* 1928), deutscher Jurist, Historiker und Autor